Врнячка-Баня:

 Врнячка-Баня — населенный пункт городского типа, центр одноименной общины, расположенный в Рашском округе в Сербии.
 Врнячка-Баня — община в Сербии, входит в округ Рашский.